Grato o Gratus puede hacer referencia a:

 Valerius Gratus, prefecto de Judea (s. I);
 Gaius Vettius Gratus Sabinianus, cónsul romano (c. 221);
 Gaius Vettius Gratus Atticus Sabinianus, cónsul romano (c. 242);
 Vettius Gratus, cónsul y senador romano (c. 250);
 Lucius Iulius Vehilius Gratus Iulianus, oficial romano;
 Grato de Córdoba, obispo de Córdoba (s. III);
 Grato de Braga, obispo de Braga (c. 299);
 Grato de Aosta, obispo de Aosta (s. V);
 Grato de Oloron, obispo de Oloron (c. 506).